Sames ou Samos II Teosebes Dikaios (, morreu em 109 a.C.) foi o segundo rei da Comagena. Da Armênia ele era filho e sucessor de Ptolemeu de Comagena.

Sames reinou entre 130 a.C.-109 a.C. Durante o seu reinado, Sames ordenou a construção da fortaleza de Samósata que agora está submersa pelas águas da barragem de Atatürk Baraji. Sames morreu em 109 a.C.. Sua mulher era Pythodoris, filha dos reis do Ponto, seu filho e sucessor foi Mitrídates I Calínico. 

Reis de Comagena
Mortos em 109 a.C.